UFC Fight Night: Оверим vs. Сакаи (англ. UFC Fight Night: Overim vs. Sakai, также известный как UFC Fight Night 176 или UFC on ESPN+ 34 или UFC Vegas 9) — турнир по смешанным единоборствам организации Ultimate Fighting Championship, который был проведён 5 сентября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Алистар Оверим победил Аугусто Сакаи техническим нокаутом в пятом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC и бывшим чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе Алистаром Оверимом (#6 в рейтинге) и бразильским проспектом Аугусто Сакаи (#9 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира 
Из-за того что в день проведения турнира с карда было исключено сразу два боя и кард турнира сократился до семи боёв было принято решение о том, что турнир будет иметь только основной кард из семи боев и никаких предварительных.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Овинс Сен-Прё, Мишел Перейра, Брайан Келлехер и Андре Мунис

Последствия турнира 
10 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Дэниел Кормье (#3) покинул рейтинг Топ-15 тяжёлого веса в связи с завершением карьеры

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night